Айон — острів в Східно-Сибірському морі
 Айон — село на острові Айон
 Айон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш
 Айон — Еон (божество)

Айон — місто, штат Каліфорнія
 Айон — місто, штат Орегон
 Айон — місто, штат Вашингтон